Le sigle USB peut renvoyer à :
 USB, une norme de bus informatique, ainsi que ses variantes :
 USB On-The-Go ;
 Wireless USB.
 Clé USB mémoire de masse ;

 l'Union sportive Biskra, club de football Algérien ;
 l'Union Sportive Blida, club de football Algérien ;
 l'Union sportive Bergerac rugby vallée de la Dordogne, club de rugby à XV ;
 , confédération syndicale italienne ;
 Upper Side Band, un type de modulation bande latérale unique en télécommunications ;
 Upflow sludge bed, un procédé de traitement des boues. Voir : Digestion anaérobie pour le procédé UASB () ;
 l'université Simón Bolívar, Université de Caracas ;
 Universal Studios Beijing, un parc d'attraction à Pékin ;
 l'Union Sénégalaise de Banque pour le Commerce et l'Industrie, ancienne banque sénégalaise (1963-1983) ;